Esta é uma lista deFutebolistas do Clube Desportivo das Aves

Por temporada

2016-17 
Atualizado em 2 de fevereiro de 2017.

2017-18 
(em breve)

Futebolistas do Clube Desportivo das Aves